L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 6 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier Mandatory. Bianca Andreescu s'impose en finale du simple, Elise Mertens et Aryna Sabalenka celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de l'Italienne Camila Giorgi, de la Thaïlandaise Luksika Kumkhum, et des Russes Ekaterina Makarova et Maria Sharapova. Elles sont respectivement remplacées par Eugenie Bouchard, Magda Linette, Johanna Larsson et Mona Barthel.

Lauréates 
En simple, Bianca Andreescu remporte son  en s'imposant en finale face à Angelique Kerber.

En double, Elise Mertens et Aryna Sabalenka remportent leur premier titre ensemble en battant en finale les têtes de série , Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková. Il s'agit de leur  et  respectif.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2019)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en mars 2019
Sport en Californie en 2019
Sport aux États-Unis en mars 2019